Vittime di guerra (Casualties of War) – film del 1989 diretto da Brian De Palma
 Casualties of War – album dei Boot Camp Clik del 2007